IJsselmonde (eiland), eiland in Zuid-Holland
 IJsselmonde (stadsdeel), Rotterdams stadsdeel op dit eiland
 Hr. Ms. IJsselmonde, Nederlandse mijnenveger van het type MMS 126 feet vernoemd naar het eiland IJsselmonde